Кубок независимости Армении по футболу 2005 года — 14-й розыгрыш национального Кубка среди 17 команд Премьер-лиги и Первой лиги.

Турнир начался 8 марта матчем 1/16 финала СКИФ (Ереван) — «Ереван Юнайтед» и завершился 9 мая 2005 года. Обладатель Кубка Армении прошлого сезона «Пюник» (Ереван) стартовал в розыгрыше с 1/8 финала.

Результаты

1/16 финала 
По положению о Кубке Армении на этой стадии розыгрыша и далее победители определялись по сумме двух матчей. Первый матч прошёл 8 марта 2005 года.

Ответный матч прошёл 11 марта 2005 года.

1/8 финала 
Первые матчи прошли 14 и 15 марта 2005 года.

Ответные матчи прошли 19 и 20 марта 2005 года.

1/4 финала 
Первые матчи прошли 3 и 4 апреля 2005 года.

Ответные матчи прошли 7 и 8 апреля 2005 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 22 апреля 2005 года.

Ответные матчи прошли 26 апреля 2005 года.

 Матч был прерван из-за сильного проливного дождя. Переигровка состоялась 28 апреля.

Финал

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на foot.dk

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2005
 Первая лига Армении по футболу 2005

Кубок Армении по футболу
Футбол в Европе в 2005 году
Спорт в Армении в 2005 году